Le Gerfaut est un roman historique de Juliette Benzoni (1976) ; c'est le premier volet de la tétralogie, Le Gerfaut des brumes.
 Le Gerfaut est l'adaptation télévisée du précédent par Marion Sarraut (1987).

Voir aussi